Karl Ronnie Sundin, född 3 oktober 1970 i Ludvika i Sverige, är en svensk före detta ishockeyspelare (back). Under 2008/2009 spelade Sundin sin 16:e säsong för Frölunda HC och han är även den spelare i Frölunda som spelat flest matcher genom tiderna. I den andra SM-finalen mot Färjestads BK den 11 april 2006 spelade han sin 685:e match och tog då rekordet från Stefan Larsson och den 700:e matchen spelades då laget mötte Skellefteå AIK den 26 september 2006. Sammanlagt spelade Ronnie Sundin 891 tävlingsmatcher för Frölunda.

Sundin har spelat i det svenska ishockeylandslaget i många år och har spelat 137 matcher i landslaget. Han har representerat Sverige sju gånger i VM och deltog även vid de olympiska vinterspelen 2006 då Sverige vann guld. Tillsammans med Henrik Zetterberg, Mikael Samuelsson, Jörgen Jönsson, Kenny Jönsson, Niklas Kronwall, Mika Hannula och Stefan Liv blev Ronnie Sundin de första spelarna att vinna OS-guld och VM-guld samma säsong (2006).

Sundin draftades till New York Rangers i NHL Entry Draft 1996 efter att han debuterat i det svenska ishockeylandslaget. Säsongen 1997-1998 debuterade han för New York Rangers, det blev dock bara en match i NHL. Han fick istället spela i farmarligan AHL för laget Hartford Wolf Pack. Efter sin enda säsong i NHL återvände han till Frölunda och har sedan dess varit laget troget tills det att han beslutade inför säsongen 2008/09 att avsluta sin aktiva ishockeykarriär.

Statistik

Meriter 
 OS-guld: 2006
 VM-guld: 2006
 VM-silver: 1997, 2003, 2004
 VM-brons: 2002
 SM-guld: 2003, 2005
 SM-silver: 2006

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Frölunda HC
Olympiska guldmedaljörer 2006
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Sverige
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2006
Födda 1970
Svenska olympiska guldmedaljörer
Mottagare av Stora grabbars och tjejers märke
Svenska mästare i ishockey
Världsmästare i ishockey
Män
Levande personer
Personer från Ludvika
Spelare valda i NHL Entry Draft 1996
Spelare valda av New York Rangers i NHL Entry Draft